Rede Forza é uma empresa distribuidora de combustíveis do Brasil. Fundada em 1999, atua no setor de revenda de combustíveis no Brasil. Em 2003 lançou sua marca de loja de conveniência, Tutta L´Ora.

Rede Forza é uma das mais importantes redes independentes de postos de gasolina do Brasil, hoje a rede opera com cerca de 13 postos espalhados no estado do Rio de Janeiro,.
A Rede Forza é pioneira no segmento de Gás Natural no Estado do Rio e conseguiu um forte crescimento com a expansão do GNV no Estado.
O Grupo Forza é de propriedade familiar do Rio de Janeiro "Família Fonseca", todas os postos são próprios não havendo franqueados e boa parte dos imóveis dos postos também são propriedades da família.
O Grupo Forza é proprietário da holding americana BFFC - Brazi Fast Food Corp, que opera no Brasil com as marcas Doggis, KFC, Pizza Hut, In bocca al lupo e também é dona da marca Bob's que é a principal marca no portifólio de empresas.

Em 2014, os Postos Forza passaram a ser franqueados da BR Distribuidora

Ligações externas
 www.forza.com.br
 www.bffc.com.br

Empresas de distribuição de combustíveis do Brasil
Empresas fundadas em 1999
Empresas do Rio de Janeiro (estado)